Dans l’Arkansas, on trouve :
 Searcy, une ville ;
 le comté de Searcy.

Voir aussi 
 Nick Searcy, (1959 -) un acteur américain.